Uhlfelder steht für:

 Kaufhaus Uhlfelder, Warenhaus in München

Uhlfelder ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Uhlfelder (um 1748–1813), bayerischer Hoffaktor und Vorsteher der jüdischen Gemeinde Münchens
 Emil Julius Uhlfelder (1871–1935), deutscher Chemiker
 Hermann Uhlfelder (1867–1949), deutscher Architekt